Ро́узмонт, Ро́змонт () — английская фамилия и топоним.

Топоним США 
 Роузмонт — деревня в Иллинойсе.
 
  — поселение в Калифорнии.
  — деревня в Мэриленде.
  — квартал поселения  (Пенсильвания).

Люди 
  (род. 1942) — американская художница, писательница, публицист, общественная активистка.
 Роузмонт, Роми (род. 1964) — американская актриса кино и телевидения.
  (1943—2009) — американский поэт, художник, историк, «уличный оратор», сооснователь «Сюрреалистической Чикагской Группы».

Ж/д станции 
См. .

Прочее 
  — дом-ферма, достопримечательность города  (Новый Южный Уэльс, Австралия).

См. также 
 Розмаунт
 Роузвилл
 Розенберг